Репе́цький — українське прізвище.

Відомі носії 
 Репецький Василь Миколайович (нар. 1953) — український вчений-юрист, професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Репецький Олег Георгійович (нар. 1960) — український музикант, засновник фестивалю «Червона рута», директор компанії «Комора».
 Репецька Леся Станіславівна (Леся Тельнюк; нар. 1964) — українська співачка, композитор, учасниця дуету «Сестри Тельнюк», народна артистка України (2019).
 Репецька (Кульчицька) Марія Василівна (нар. 1986) — українська журналістка.

Див. також 
 Ржепецький